All About Eve (film)
 All About Eve (band)